Палестра може да се отнася за:

 Палестра (Древна Гърция) – в Древна Гърция е частна гръцка школа по борба. Сградата е подобна на гимназиона и често двете думи се използват равнозначно
 село Борешница в Гърция